Агамиров — армянская и азербайджанская фамилия. Известные носители:
 Агамиров, Анатолий Суренович (1936—2006) — журналист, радиоведущий.
 Агамиров, Гога Григорьевич (1916—1997) — армянский советский военный лётчик, Герой Советского Союза
 Агамиров, Расим Рашид оглы (род. 1967) — азербайджанский и российский дзюдоист.

 Агамирова, Зохра Атиль кызы (род. 2001) — азербайджанская гимнастка.
 Агамирова, Тамилла Суджаевна (1928—2021) — советская и российская актриса.